Лозовский сельский совет () — входит в состав
Петропавловского района 
Днепропетровской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Лозовое.

Населённые пункты совета 
 
 с. Лозовое 
 с. Раздоры 
 с. Росишки

Примечания